Коленовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Коленовское сельское поселение — входит в Новохопёрский район Воронежской области

См. также 
 Коленовское муниципальное образование — входит в Екатериновский район Саратовской области